I due Foscari, le titre italien de  (The Two Foscari: An Historical Tragedy) une pièce de théâtre de Lord Byron créée en 1821
 I due Foscari, opéra de Giuseppe Verdi créé en 1844 d'après la pièce de Byron.
 I due Foscari, un tableau de Francesco Hayez peint en 1852 ;
 Les Deux Foscari (I due Foscari), un tableau d'Eugène Delacroix peint en 1855 ;
  ou I due Foscari, un film muet italien de Mario Almirante sorti en 1923 ;
 Dans les catacombes de Venise (I due Foscari), un film italien d'Enrico Fulchignoni sorti en 1942 ;
 I due Foscari, un téléfilm de Tonino Del Colle diffusé en 1988 ;
 I due Foscari, un téléfilm de George Blume diffusé en 2001.